Рё:

Топоним
 Рё () — коммуна во Франции, регион Нижняя Нормандия
 Ле-Рё () — коммуна в Валлонии (Бельгия)

Имя
 Хорикава, Рё (род. 1958) — японский сэйю.

Другое
 Рё (денежная единица) — денежная единица Японии, имевшая хождение в 1601—1868 годах в рамках денежной системы Токугава, номиналом в 1 рё была монета кобан. Изначально вес монеты составлял 1 рё (см. ниже), затем он изменился.
 Рё (мера веса) — японская мера веса, около 16,5 грамм.

См. также 
Ре
Re